Владимир Владимирович Александров:
 Александров, Владимир Владимирович (1842—?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии (1902).
 Александров, Владимир Владимирович (1870—?) — деятель обновленчества, протоиерей .
 Александров, Владимир Владимирович (род. 1956) — советский и киргизский футболист, киргизский футбольный тренер. Примечания